Сураев — фамилия. Известные носители:
 Сураев, Вадим Эдуардович (род. 1972) — израильский спортсмен-триатлонист.
 Сураев, Василий Куприянович (1953—2017) — политик и предприниматель из Кировской области.
 Сураев, Владимир Андреевич (1947) — советский и российский авиамоделист.
 Сураев, Максим Викторович (род. 1972) — российский лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации.

 Сураева, Анна Ивановна (род. 1990) — российская биатлонистка.